Moviment Cinquena República, partit polític de Veneçuela
 Movimiento Corriente Roja, partit polític d'Espanya
 My Chemical Romance, grup musical dels Estats Units
 Modena City Ramblers, grup musical d'Itàlia
 Comitè de Restauració Menominee (del seu nom en anglès Menominee Restoration Committee), comitè de la tribu menominee per lluitar contra la política de terminació índia dels Estats Units
 Media Capital Rádios, grup de mitjans de comunicació de Portugal, integrat a PRISA
 Resolució multivariant de corbes (del seu nom en anglès Multivariate Curve Resolution), mètode de descomposició d'espectres, en quimiometria
 Miocardiopatia restrictiva, miocardiopatia que provoca rigidesa del múscul cardíac
 Metil-coenzim M reductasa, enzim que catalitza la formació del metà en els éssers vius